Тофан () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тофан, Василий Васильевич (род. 1974) — украинский футболист, полузащитник.
 Тофан, Виктор Васильевич (1939—2013) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Тофан, Ионуц (род. 1977) — румынский регбист, игравший на позиции фланкера.